Geely Xingyue/Tugella (кит. 吉利星越, пиньин Jílì xīng yuè) — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с марта 2019 года.

Описание 

Впервые автомобиль был представлен в марте 2019 года. Индекс модели — FY11. Двигатели взяты от шведского производителя Volvo, каждый из них — трёхцилиндровый. Объём варьируется от 1,5 до 2 литров. Внешне автомобиль напоминает немецкую модель BMW X6.

Модификации 

 Geely Xingyue 300T — основная модель с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания Volvo JLH-3G15TD G-Power MHEV I3-T и Volvo JLH-3G15TD PHEV I3-T, а также 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.
 Geely Xingyue 350T — автомобиль, похожий на Geely Xingyue 300T, но с бензиновым двигателем внутреннего сгорания Volvo JLH-4G20TDB I4-T и автоматической, 8-ступенчатой трансмиссией.
 Geely Xingyue 400T — флагманский электромобиль.

Продажи

Примечания

Ссылки 
 Geely Xingyue на официальном сайте

Среднеразмерные кроссоверы
Xingyue